Dudekemia är ett släkte av rundmaskar. Dudekemia ingår i familjen Rhigonematidae. 

Dudekemia är enda släktet i familjen Rhigonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Dudekemia